Palm Island (dt. „Palmeninsel“) ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Palm Island (Dixie County, Florida)
 Palm Island (Hernando County, Florida)
 Palm Island (Lake County, Florida)
 Palm Island (Miami-Dade County, Florida)
 Palm Island (Monroe County, Florida)
 Palm Island (Sarasota County, Florida)

in anderen Ländern:
 Palm Island (Aruba)
 Palm Island (Bermuda)
 Palm Island (Grenadinen)
 Great Palm Island, Australien

Palm Island steht für:
 Palm Island (Queensland), die Bevölkerung von Great Palm Island in Queensland, Australien
 Palm Island (Spiel), ein Kartenspiel von Jon Mietling

Siehe auch:
 Palm Islands, künstliche Inseln in Dubai
 Palmer Island